Polydeuces bezeichnet:

 Einen Mond des Saturn, siehe Polydeuces (Mond)
 Eine Gestalt der gr. Mythologie, siehe Polydeukes